Zahořany (powiat Domažlice)
 Zahořany (powiat Praga-Zachód)

Zobacz też